Rendezvous mit dem Tod bezeichnet:

 Rendezvous mit dem Tod (Roman), einen Roman von Alistair MacLean aus dem Jahr 1962
 Rendezvous mit dem Tod: Warum John F. Kennedy sterben musste, einen Dokumentarfilm von Wilfried Huismann  (Buch zum Film: Pendo Verlag GmbH September 2006)
 Pepe Carvalho: Rendezvous mit dem Tod, einen französisch-spanischen Spielfilm
 Rendezvous mit dem Tod (Film), einen US-amerikanischen Thriller aus dem Jahr 1977
 Rendezvous mit dem Tod (TV-Serie), einen französischen Krimi-Mehrteiler (Rendez-vous en noir) aus dem Jahr 1977
 Tatort: Rendezvous mit dem Tod, Folge der Fernsehserie Tatort
 Vienna Blood – Rendezvous mit dem Tod, britisch-österreichischer Fernsehfilm von Robert Dornhelm (2022)